Гуадикс — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.
 Гуадикс — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.